Krankenhaus Nord steht für:

 Krankenhaus Nord (Breslau), Euthanasieanstalt
 Krankenhaus Nord (Wien), seit 2020 offiziell Klinik Floridsdorf